SeaWorld – amerykańska sieć morskich parków rozrywki

 SeaWorld (parki rozrywki) – amerykańska sieć morskich parków rozrywki 
 SeaWorld San Diego w San Diego (Kalifornia, USA)
 SeaWorld Orlando w Orlando (Floryda, USA).
 SeaWorld San Antonio w San Antonio (Texas, USA)
 SeaWorld Ohio (1970 - 2007) zlikwidowany
 SeaWorld Dubai w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie)

Placówki poza siecią 
 Sea World Gold Coast w Gold Coast (Australia) – morski park rozrywki 
 Deep Sea World – akwarium w miejscowości North Queensferry w Szkocji 
 63 SeaWorld – akwarium w Korei Południowej

Morskie parki rozrywki